

Geografia
Leľa – comune della Slovacchia

Onomastica
Lela – variante femminile del nome proprio di persona italiano Lele
Lela – variante inglese del nome proprio di persona Leila
Lela – nome proprio di persona georgiano femminile

Persone
Reinaldo Felisbino, detto Lela – calciatore brasiliano